Ignacio Allende ist der Name folgender Personen:

* Ignacio Allende (1769–1811), mexikanischer Aufständischer und Revolutionär

Ignacio Allende ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Ignacio Allende (Chiapa de Corzo) in Chiapas
 Ignacio Allende (Las Margaritas) in Chiapas
 Ignacio Allende (Tumbalá) in Chiapas
 Ignacio Allende (Chihuahua)
 Ignacio Allende (Durango)
 Ignacio Allende (Puebla)
 Ignacio Allende (Tabasco)